Траяна може да се отнася до:
 Августа Траяна - античен град в римската провинция Тракия, днес Стара Загора;
 ФК Траяна - футболен клуб;
 Траяна (вокална формация) - вокална джаз формация;
 Траяна – българска певица;
 Траяна – албум на Траяна.